Rötzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Rötzsch (1923–2017), deutscher Bibliotheksdirektor
 Jens Rötzsch (* 1959), deutscher Fotograf

Rötzsch steht für
 Rötzsch (Kemberg), ein Ortsteil von Kemberg in Sachsen-Anhalt